José Salomón - ex-futebolista argentino
 José Salomón Rondón - futebolista venezuelano
 José Salomão Schwartzman - médico e escritor brasileiro.